Eisenstadt steht für:

 Eisenstadt, Stadt im Burgenland, Österreich
 Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Bezirk im Burgenland
 Beiname der niedersächsischen Stadt Friesoythe, siehe Friesoythe #Eisenstadt

Eisenstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Harris Eisenstadt (* 1975), kanadischer Jazzperkussionist und Komponist
 Isaak Naumowitsch Eisenstadt (1919–2006), sowjetischer Chemiker und Schachspieler
 Meir Eisenstadt (um 1670–1744), österreichischer Rabbiner und Autor
 Shmuel N. Eisenstadt (1923–2010), israelischer Soziologe

Siehe auch:
 Eisenstaedt
 Eizenstat